Arancio – albero da frutto
Arancio – colore, più noto come arancione
Arancio – simbolo araldico
Arancio – lago della Sicilia

Persone
Antonella Arancio – cantante italiana
Orazio Arancio – rugbista e dirigente sportivo italiano

Altro
Agente Arancio - defoliante utilizzato come arma chimica